Wilhelm Dünkelberg ist der Name folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Dünkelberg (1819–1912), Kulturtechniker und preußischer Abgeordneter
 Wilhelm Dünkelberg (Unternehmer) (1854–1933), deutscher Unternehmer